Энн () — английская фамилия. Известные носители:
 Энн, Джулия (род. 1969) — американская порноактриса, танцовщица.
 Энн, Кензи (род. 1993) — американская порноактриса.
 Энн, Лиза (род. 1972) — американская порноактриса, известная ролью-пародией на экс-губернатора Аляски.
 Энн, Ханс (род. 1958) — австрийский горнолыжник.